Il singolare  dello  San Luis Potosí Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Santiago Giraldo era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rubén Ramírez Hidalgo ha battuto in finale per 3–6, 6–3, 6–4 Paolo Lorenzi.

Teste di serie

 Paolo Lorenzi (finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (Campione)
 Arnau Brugués-Davi (Primo turno, ritiro)
 Matteo Viola (primo turno)

  Jan Mertl (primo turno)
  Érik Chvojka (secondo turno)
  Roman Borvanov (primo turno)
  Alejandro González (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

San Luis Potosí Challenger 2012